Taliesin a fost un poet galez din secolul al 6-lea. 

Taliesin se mai poate referi la

 Taliesin East, începând din 1911, locuința și atelierul de vară ale arhitectului Frank Lloyd Wright din Spring Green, Wisconsin
 Taliesin West, începând din 1937, locuința și atelierul de iarnă ale arhitectului Frank Lloyd Wright din Scottsdale, Arizona
 Book of Taliesin, Cartea lui Taliesin, un manuscript galez medieval atribuit bardului Taliesin
 Taliesin (roman), unul din romanele din seria Pendragon Cycle de Stephen R. Lawhead, publicat în 1987
 Taliesin (școală), a școală din Shotton, Flintshire, Wales, deschisă în 1972
 Taliesin Orchestra, formație specializată în reinterpretarea unor cântece faimoase pe care le reorchestreză pentru a fi interpretate orchestral

Nume proprii